Myaka é um género de peixe da família Cichlidae.

Este género contém as seguintes espécies:
 Myaka myaka

Cichlidae

fr:Myaka